Gmein ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Gmein (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Gmein (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gmein (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gmein (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich:
 Gmein (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gmain